Stackin' Chips — дебютний студійний альбом американського реп-гурту 3X Krazy, виданий лейблами Noo Trybe Records та Virgin Records 8 березня 1997 р. Платівка є найпродаванішим релізом за всю кар'єру колективу. Альбом посів 136-ту сходинку чарту Billboard 200, 28-ме місце Top R&B/Hip-Hop Albums і 6-ту позицію чарту Top Heatseekers. Сингл «Keep It on the Real» потрапив на 19-те місце Hot Rap Tracks. Виконавчі продюсери: Ерік Л. Брукс та Ленс Спенсер.

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 1997
Дебютні альбоми 1997
Альбоми 3X Krazy
Англомовні музичні альбоми